Until Death Call My Name — дебютний альбом американського репера YoungBoy Never Broke Again. Він був випущений в світ 27 квітня 2018 року на лейблі Atlantic Records. На альбомі присутні Future і Birdman, а також Lil Uzi Vert і Offset у перезавантаженій версії альбому.

Попередня інформація
Назва альбому та оригінальна дата випуску були оголошені 6 січня 2018 року. Спочатку альбом планували випустити 2 березня 2018 року, однак дату релізу було перенесено на 27 квітня 2018 року.

Альбом був доступний для попереднього замовлення на Apple Music 6 січня 2018 року.

Сингли
Головний сингл альбому «Outside Today» був випущений 6 січня 2018 року на потокових сервісах разом із музичним відео. Пісня досягла 31-го місця в Billboard Hot 100, ставши піснею YoungBoy з найвищим рейтингом на сьогоднішній день.

Другий сингл альбому, «Diamond Teeth Samurai», був випущений на потокових сервісах 2 квітня 2018 року разом із музичним відео. Він дебютував під номером 59 в Billboard Hot 100.

Комерційні показники
Until Death Call My Name дебютував на сьомому місці в американському чарті Billboard 200, заробивши 43 000 еквівалентів альбому (включаючи 8 000 традиційних продажів альбомів) за перший тиждень. Це став першим дебютом Youngboy у десятці найкращих у США. 25 січня 2019 року альбом отримав платинову сертифікацію Асоціації звукозаписної індустрії Америки (RIAA) за сукупні продажі та еквівалент альбому в кількості понад мільйона копій у Сполучених Штатах.

Примітки 

Дебютні альбоми 2018
Альбоми американських виконавців
Альбоми Atlantic Records